Antonieta de Mérode-Westerloo (Bruselas, 28 de septiembre de 1828-París, 10 de febrero de 1864) fue princesa de Mónaco, por su matrimonio con el príncipe Carlos III de Mónaco.

Biografía 
Antonieta nació en Bruselas, siendo hija del conde Werner de Mérode (1797-1840) y de su esposa, la condesa Victoria de Spangen d'Uyternesse (1797-1845).

Fue hermana, entre otros seis, de la condesa Luisa de Mérode-Westerloo, madre de la que fuera durante casi tres años reina consorte de España, María Victoria dal Pozzo.

Matrimonio y descendencia 

Se casó con dieciocho años el 28 de septiembre de 1846 en Bruselas con Carlos, príncipe heredero de Mónaco. Fue una boda doble, con su hermana mayor, Luisa, y Carlos Manuel dal Pozzo. Gracias a su generosa dote, el príncipe Carlos III fue capaz de financiar el embellecimiento de Montecarlo, con el fin de atraer a los turistas ricos del Principado. Ella adquirió para sí el Castillo de Marchais, que sigue siendo propiedad de la familia Grimaldi hoy. Ella dio a luz a:

 Alberto I (1848-1922), príncipe de Mónaco.

El matrimonio fue descrito como feliz y Carlos se refirió a ella como un ángel. Antonieta prefería quedarse en Marchais que en Mónaco, visitando París. siendo ahí conocida por el título de duquesa de Valentinois, convirtiéndose en un miembro popular de la vida de la alta sociedad del Segundo Imperio francés.

A menudo asistía a la corte imperial francesa con su suegra, la cuál le presentó a la emperatriz Eugenia de Montijo. Estuvo presente durante la visita de estado de la reina Victoria del Reino Unido en 1855, durante la cual, según los informes, ella y su suegra decidieron concertar un matrimonio entre su hijo y un miembro de la familia real británica, planes que finalmente condujo al matrimonio entre Alberto y Lady María Victoria Douglas-Hamilton.

Según los informes, trabajó arduamente apoyando a su esposo, el cual sufría de principios de ceguera, y a su anciana suegra, quien también apoyó a su hijo como asesor político. En 1862, se le diagnosticó cáncer, y los médicos le aconsejaron que no abandonara su hogar en Marchais.

Antonieta murió el 10 de febrero de 1864, a los 35 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a Mónaco para su entierro.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Bibliografía 
 Georges Martin, Histoire et généalogie de la maison de Mérode, Lyon, 1999.

Nobles de Bélgica del siglo XIX
Princesas consortes de Mónaco
Monegascas del siglo XIX
Nacidos en Bruselas
Fallecidos en París